Trichoplusia innata är en fjärilsart som beskrevs av Herrich-Schäffer 1868. Trichoplusia innata ingår i släktet Trichoplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
innata